Владимир Андреевич Чепе́лик (17 октября 1945, Киев, Украинская ССР, СССР — 13 апреля 2021, Киев) — советский и украинский . Народный художник Украины (1992). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2000).

Биография 
Родился 17 октября 1945 года в Киеве. Окончил КГХИ в 1972 году. В 1972—1975 годах на творческой работе. В 1975 году начал педагогическую деятельность в КГХИ. Член СХ СССР (1977). Профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (1991). Председатель НСХУ (1990).

Награды и премии 
 Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (25 июня 2016 года) — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (23 марта 2011 года) — за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство.
 Орден «За заслуги» I степени (15 декабря 2007 года) — за значительный личный вклад в развитие украинской культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство .
 Орден «За заслуги» II степени (21 августа 2004 года) — за весомый личный вклад в социально-экономическое, научное и духовное развитие Украины, образцовое выполнение служебного и воинского долга, многолетний добросовестный труд и по случаю 13-й годовщины независимости Украины.
 Орден «За заслуги» III степени (5 февраля 1998 года) — за весомый личный вклад в развитие украинской культуры и искусства, высокий профессионализм.
 Орден Дружбы (27 января 2003 года, Россия) — за большой вклад в развитие искусства и укрепление российско-украинских культурных связей.
 Народный художник Украины (1992).
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (9 марта 2000 года) — за памятник М. С. Грушевскому в г. Киеве.
 Почётная грамота Кабинета министров Украины (22 октября 1998 года) — за весомый личный вклад в развитие изобразительного искусства Украины, высокое профессиональное мастерство, плодотворную общественную деятельность.
 Почётная грамота Верховной Рады Украины (2005).
 Премия имени В. И. Вернадского (2001)
 Премия ЛКСМУ имени Н. А. Островского (1986).

Работы 

 «Боль»
 «С. Васильковский»
 Памятник декабристам (Каменка, 1982)
 Памятник героям Малинского подполья (Малин, 1984)
 Памятник корабелам (Николаев, 1989)
 Памятник на Трухановом острове жителям посёлка, сожжённого нацистами в 1943 году (Киев, 1989)
 Памятник воинам дорожного батальона, павшим при освобождении Киева в 1943 году (Южная Борщаговка, Киев, 1985)
 Памятник Тарасу Шевченко (Чернигов) (1992)
 Памятник жертвам чернобыльской аварии (Святошин, Киев, 1994)
 Памятник жертвам репрессий (в Быковнянском лесу под Киевом, 1995)
 Памятник погибшим сотрудникам МВД Украины (Киев, 1997)
 Памятник Михаилу Грушевскому (Киев, 1998)
 Памятник Николаю Яковченко (Киев, 2000; Прилуки, 2008)
 Памятник Сержу Лифарю (Лозанна, 2003)
 Памятник украинскому казачеству (Вена, 2004)
 Памятник Тарасу Шевченко (Тбилиси, 2007)

Примечания

Ссылки 
 Умер Владимир Чепелик// УНИАН, 14.4.2021
 Чепелик Владимир Андреевич
 ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ ЧЕПЕЛИК
 Киевский календарь

Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Члены Союза художников СССР
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры